Casato di Meclemburgo-Strelitz – casato nobiliare tedesco
 Ducato di Meclemburgo-Strelitz – Stato del Sacro Romano Impero dal 1701 al 1815
 Granducato di Meclemburgo-Strelitz – Stato della Confederazione germanica e dell'Impero tedesco dal 1815 al 1918
 Libero Stato di Meclemburgo-Strelitz – Stato della Repubblica di Weimar dal 1918 al 1933
 Circondario del Meclemburgo-Strelitz – circondario del Land tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore dal 1994 al 2011

Pagine correlate 
Meclemburgo (disambigua)
Meclemburgo-Schwerin